Джаич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Джаич, Драган (род. 1946) — югославский футболист, левый крайний нападающий.
 Джаич, Предраг (1922—1979) — югославский футболист, полузащитник.
 Джаич, Стефан (род. 1994) — черногорский футболист, нападающий.